Millions (film uit 1936), een Britse film uit 1936
 Millions (film uit 2004), een Britse film uit 2004
 Millions (boek), een Brits kinderboek uit 2004
 Millions (plaats), een voormalige nederzetting op Newfoundland, Canada